Gennes (Doubs) – francuska gmina w regionie Franche-Comté
 Gennes (Maine i Loara) – francuska gmina w regionie Kraj Loary